Франсиско Вега има више значења:

 Франсиско Вега (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Франсиско Вега (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику